Aztec (New Mexico), een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
Aztec (Walibi Holland), een voormalige attractie in familiepretpark Walibi Holland in Biddinghuizen